Le guet-apens est une circonstance aggravante en droit pénal français, créée par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance.

Arts

Cinéma 
 Le Guet-apens, film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1913 ;
  (), film américain de , sorti en 1936 ; 
 , (), film américain de B. Reeves Eason, sorti en 1937 ; 
 Guet-apens dans les airs, (), film américain de George Sherman, sorti en 1938 ; 
  (Viva Cisco Kid), film américain de Norman Foster, sorti en 1940 ;
 Guet-apens dans la Forêt-Noire, film français de Félix Gandéra, sorti en 1943 ;
 Guet-apens (), film britannique de Victor Saville, sorti en 1949 ;
 , (), film américain de Lewis D. Collins, sorti en 1953 ;
 Guet-apens chez les Sioux (), film américain de Lewis R. Foster, sorti en 1956 ;
 Le Guet-apens,  film dramatique et policier japonais rder Yoshitarō Nomura et sorti en 1958 ;
 Guet-apens à Tanger (), film italo-espagnol de Riccardo Freda, sorti en 1960 ;
 Guet-apens à Volubilis, film marocain de Gilbert Vergnes sorti en 1962 ;
 Guet-apens sur le grand fleuve (), film ouest-allemand de Jürgen Roland sorti en 1963 ;
 La Baie du guet-apens (), film américain de Ron Winston, sorti en 1966 ;
 Guet-apens à Téhéran (), film italo-autrichien de Manfred R. Köhler sorti en 1967 ;
 Le Dernier Guet-apens (), film italien de Valentino Orsini sorti en 1970 ;
 Guet-apens (), film américain réalisé par Sam Peckinpah en 1972 ;
 Guet-apens (), film américain de Roger Donaldson,  du précédent en 1994.

Musique 
 Guet-apens, album du groupe Ange paru en 1978.